La Victoire de l'artiste interprète féminine de l'année est une récompense musicale française décernée annuellement lors des Victoires de la musique. Elle vient primer la meilleure artiste interprète féminine de musique de variétés selon les critères d'un collège de professionnels. Il s'agit de la récompense la plus prestigieuse de la cérémonie aux côtés de son équivalent masculin et de l'album de l'année.

Le record de victoires dans cette catégorie est détenu par Vanessa Paradis, seule artiste-interprète à avoir remporté ce prix à trois reprises (1990, 2008 et 2014), suivi par Véronique Sanson (1993, 1996), Barbara (1994, 1997), Zazie (1998, 2002), Olivia Ruiz (2007, 2010), Yael Naim (2011, 2016) et Clara Luciani (2020, 2022).

Palmarès

Années 1980 
 1985 : Jeanne Mas
 France Gall
 Catherine Ringer
 1986 : Catherine Lara
 Jeanne Mas
 Catherine Ringer
 1987 : France Gall
 Lio
 Catherine Ringer
 1988 : Mylène Farmer
 Guesch Patti
 France Gall

Années 1990 
 1990 : Vanessa Paradis
 Patricia Kaas
 Elsa
 1991 : Patricia Kaas
 Maurane
 Vanessa Paradis
 1992 : Jane Birkin
 Mylène Farmer
 Liane Foly
 Maurane
 1993 : Véronique Sanson
 Maurane
 Vanessa Paradis
 1994 : Barbara
 Liane Foly
 Patricia Kaas
 1995 : Enzo Enzo
 Liane Foly
 Véronique Sanson
 1996 : Véronique Sanson (2)
 Liane Foly
 Zazie
 1997 : Barbara  (2)
 Ophélie Winter
 Zazie
 1998 : Zazie
 Enzo Enzo
 Brigitte Fontaine
 Patricia Kaas
 Axelle Red
 1999 : Axelle Red
 Céline Dion
 Lara Fabian
 Teri Moïse
 Noa

Années 2000 
 2000 : Natacha Atlas
 Mylène Farmer
 Patricia Kaas
 Véronique Sanson
 Hélène Segara
 2001 : Hélène Ségara
 Mylène Farmer
 Françoise Hardy
 Lynda Lemay
 Les Rita Mitsouko
 2002 : Zazie (2)
 Isabelle Boulay
 Enzo Enzo
 Lynda Lemay
 Brigitte Fontaine
 2003 : Lynda Lemay
 Keren Ann
 Axelle Red
 Les Rita Mitsouko
 2004 : Carla Bruni
 Juliette Gréco
 Keren Ann
 Valérie Lagrange
 2005 : Françoise Hardy
 Keren Ann
 Les Rita Mitsouko
 Véronique Sanson
 2006 : Juliette
 Keren Ann
 Lââm
 Zazie
 2007 : Olivia Ruiz
 Anaïs
 Ayọ
 Diam's
 2008 : Vanessa Paradis (2)
 Keren Ann
 Les Rita Mitsouko
 Zazie
 2009 : Camille
 Anaïs
 Yael Naim
 Catherine Ringer

Années 2010 
 2010 : Olivia Ruiz (2)
 Charlotte Gainsbourg
 Emily Loizeau
 Maurane
 2011 : Yael Naim
 Aṣa
 Cœur de Pirate
 Vanessa Paradis
 2012 : Catherine Ringer
 Camille
 Nolwenn Leroy
 Zaz
 2013 : Lou Doillon
 Céline Dion
 Françoise Hardy
 La Grande Sophie
 2014 : Vanessa Paradis (3)
 Lilly Wood and the Prick
 Zaz
 2015 : Christine and the Queens
 Brigitte
 The Dø
 2016 : Yael Naim (2)
 Véronique Sanson
 Zaz
 2017 : Jain
 Imany
 Véronique Sanson
 2018 : Charlotte Gainsbourg
 Louane
 Catherine Ringer
 2019 : Jeanne Added 
 Christine and the Queens
 Vanessa Paradis

Années 2020 
 2020 : Clara Luciani
 Angèle
 Catherine Ringer
 2021 : Pomme
 Aya Nakamura
 Suzane
 2022 : Clara Luciani (2)
 Juliette Armanet
 Hoshi
 2023 : Angèle
 Izïa
 Pomme

Récapitulatif des nominations et des Victoires par artiste 

Catherine Ringer détient le record de nominations, dix au total : six à son nom (1985, 1986, 1987, 2009, 2012, 2018), et quatre autres au nom de son duo avec Fred Chichin, Les Rita Mitsouko (2001, 2003, 2005, 2008). Elle a attendu sa neuvième nomination pour être enfin récompensée, en 2012. Viennent ensuite Véronique Sanson avec sept nominations (victorieuse en 1993 et 1996), puis ex-aequo avec six nominations chacune : Vanessa Paradis, qui détient le record de victoires avec trois récompenses (1990, 2008, 2014) et Zazie (victorieuse en 1998 et 2002).

Keren Ann a été nommée cinq fois sans jamais l'emporter. Cinq nominations également pour Patricia Kaas, pour une victoire en 1991.

Voir aussi 

Victoires de la musique